Heidi Klum – supermodella, stilista e conduttrice televisiva tedesca
 Johanna Klum – personalità televisiva tedesca
 Mattias Klum – fotografo e produttore cinematografico svedese
 Otto Klum – allenatore statunitense di football americano